Чарльз Мур ():
 Мур, Чарльз (1730—1822) — британский пэр (первый маркиз Дрохеда) и фельдмаршал с 1821 года.
 Мур, Чарльз (1820—1905) — шотландский ботаник.
 Мур, Чарльз (1929—2020) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Мур, Чарльз (род. 1938) — американский программист, автор языка Форт.
 Мур, Чарльз Александр (1901—1967) — американский философ, профессор сравнительной философии в Гавайском университете.
 Мур, Чарльз Кэлвин (1866—1958) — 13-й губернатор штата Айдахо.